Вата́н () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Исудён.

Код INSEE кантона — 3623. Всего в кантон Ватан входят 14 коммун, из них главной коммуной является Ватан.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 4 406 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Ватан
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр